Příjmení Ringel má více nositelů:

 Gerhard Ringel (1919–2008), německý matematik
 Jean-Désiré Ringel d'Illzach (1849–1916), francouzský sochař a rytec
 Josef Ringel (* 1965), bývalý český fotbalista, obránce
 Julius Ringel (1889–1967), generál horských vojsk

Externí odkazy